Сокращение SAR может означать:
  () — зависимость биологической активности химического соединения от строения его молекулы.
  () в экологии — отношение площади территории к количеству видов, обитающих на ней.
 Радар с синтезированной апертурой () — см. Радиолокационное синтезирование апертуры.
 Регистр последовательных приближений () — электронное устройство, обеспечивающее работу  последовательного приближения (см. Типы АЦП).
 Удельный коэффициент поглощения () электромагнитной энергии — показатель, определяющий энергию электромагнитного поля, выделяющуюся в тканях тела человека.
 Цена остановки и разворота () в экономике — основной индикатор в параболической системе времени/цены.
 SAR, Sar (от ) — клада эукариот, объединяющая страменопил, альвеолят и ризарий.
 SAR (; также MAR) — последовательность ДНК, к которой присоединяется ядерный скелет клетки.
 SAR-21 — автомат, разработанный сингапурской компанией CIS.
 SAR-400 — антропоморфный робот-космонавт.
 SAR-Lupe — немецкая разведывательная спутниковая система.
 SAR (англ. Special administrative region) — Специальные административные районы (КНР)

Коды:
 SAR — код саудовского рияла (денежной единицы Саудовской Аравии) по стандарту ISO 4217.
 SAR — код IATA для общественного аэропорта города  в штате Иллинойс в США.

См. также 
 САР (кириллицей)